

Patronyme 

 Gabriel Héraud (1866-1941), architecte français ;
 Marcel Héraud (1883-1960), homme politique français ;
 Paul Héraud (1906-1944), résistant français ;
 Guy Héraud (1920-2003), professeur français de droit public et candidat à l'élection présidentielle de 1974 ;
 Javier Heraud (1942-1963), poète, enseignant et guérillero péruvien ;
 Daniel Héraud (1943-), journaliste automobile québécois.
 Alexandre Héraud (1967-), journaliste radio français.